Большой Будда Пхукета, или Великий Будда Пхукета, является большой статуей Маравии Будды на Пхукете, Таиланд. Официальное название — Phra Phutta Ming Mongkol Akenakiri (тайский: พระพุทธ มิ่ง มงคล เอก นาค คีรี; phra phuttha ming mongkhon eknakhakhiri). Находится на вершине холма Наккерд недалеко от Чалонга, строительство началось в 2004 году. К 2017 году 80 процентов проекта было завершено. Это третья по высоте статуя в Таиланде после Великого Будды Таиланда и Луангпхо Яй.

Статуя изображает Будду Шакьямуни в сидячем положении (Маравичай: มารวิชัย), она имеет высоту 45 метров (148 футов) и ширину 25,45 метров (83,5 фута). Она сделан из бетона и покрыта бирманским белым мрамором. Статуя является главным Буддой храма Ват Китти Шанкарам (Ват Ката). Она была названа ​​"Буддийским сокровищем Пхукета" Сомдетом Пхра Янасангвоном, Верховным Патриархом Таиланда, в 2008 году.

Статуя стоила 30 миллионов бат (около 950 000 долларов США в феврале 2019 года), деньги были собраны в основном за счёт пожертвований. Она была построена в национальном заповедном лесу с одобрения Тайского Королевского лесного департамента.

Официальное название статуи — Phra Phutta Ming Mongkol Akenakakiri (тай.: พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี) значение:

 Phra Phutta (พระพุทธ-) = Будда
 Ming Mongkol (มิ่งมงคล) = Почётный
 Ake (เอก) = Вершина
 Nakakiri (นาคคีรี) = Название горы

См. также 
 Интхаравихан

Примечания 

Памятники Таиланда
Скульптура Таиланда
Статуи Будды
Здания и сооружения, заложенные в 2002 году